

Canada 
 Philipsburg, au Québec. Ancien village fusionné à Saint-Armand.

États-Unis 
 Philipsburg, au Montana. Siège du comté de Granite.
Philipsburg, en Pennsylvanie. Dans le comté de Centre.
Philipsburg, en Pennsylvanie. Dans le comté de Fayette.
Philipsburg, en Pennsylvanie. Dans le comté de Washington.

Saint-Martin (Royaume des Pays-Bas) 
 Philipsburg, capitale de Saint-Martin

Homonymie de toponyme